

Дани сећања 

450-е пне.